miano roztworu
 miano mikroorganizmów

Zobacz też 
 roztwór mianowany